GTV steht als Abkürzung für:
 Aerogaviota, kubanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Alfa Romeo GTV, Sportcoupe von Alfa Romeo
 Gebrüder Tiefenthal Velbert, Schlossproduzenten seit 1780
 Gefangenentransportvorschrift
 Geestemünder Turnverein – GTV
 Gross Tumor Volume – GTV, makroskopische Tumorvolumen, das bei einer Strahlentherapie durch Diagnostik sichtbare Volumen

GTV, G-TV als Fernsehsender:
 Gala Television, taiwanischer Fernsehsender
 Ghana Television, ghanaischer Fernsehsender
 G-TV, ehemaliger deutschsprachiger und in Deutschland zugelassener TV-Spartensender
 GTV (Sierra Leone), in Sierra Leone und sieben weiteren westafrikanischen Länder verbreiteter ehemaliger Satelliten-Pay-TV Anbieter
 GTV-9, australischer Fernsehsender der Firma Nine Network
 GTV (Indonesien), indonesischer Fernsehsender
 GTV (Osttirol), österreichischer Regionalfernsehsender in der Region Osttirol
 Gunma TV, japanischer Regionalfernsehsender
 GTV (Philippinen), philippinischer Fernsehsender 

Abkürzung